Emsaue bezeichnet:

 die Aue des Flusses Ems
 Emsaue (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Emsaue (MS-013), Naturschutzgebiet in Münster
 Naturschutzgebiet Emsaue (MS-008) Naturschutzgebiet in Münster

Emsaue ist Namensbestandteil mehrerer Naturschutzgebiete in Nordrhein-Westfalen:

 Emsaue bei Telgte
 Emsaue westlich Warendorf
 Emsaue und Mussenbachaue